Brae kan syfta på:

 BrAE – flera brittiska expeditioner, se British Antarctic Expedition

Geografi

Kanada
 Brae Bay – en vik i  Nunavut

Storbritannien
 Brae – en by på Mainland, Shetlandsöarna
 Brae Fell – ett fall i engelska Lake District